PNS může znamenat:
 První novinová společnost – český distributor tisku (dříve Poštovní novinová služba)
 Periferní nervová soustava
 Pacific News Service – zpravodajská agentura
 PNS Larkana – hlídková loď pákistánského námořnictva
 P.N.S. – česká punková skupina
 Pensacola International Airport – IATA kód letiště floridského města Pensacola